Пшемысль:

 Пшемысль — пограничный город на правах повята на юго-востоке Польши.
 Пшемысль — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Перемышльский повят, Подкарпатское воеводство.